Ранчо ел Аројо има више значења:

 Ранчо ел Аројо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Аројо (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику